Fontanazzo ima više značenja:
 Fontanazzo, Asti
 Fontanazzo, Trento